Het Zwitsers curlingteam vertegenwoordigt Zwitserland in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Zwitserland is een van de succesvolste curlinglanden in de geschiedenis. Het eerste internationale toernooi waaraan de Zwitsers deelnamen, was het wereldkampioenschap van 1964. Sindsdien heeft Zwitserland aan elk WK deelgenomen. In totaal stond het Zwitserse curlingteam reeds twintig keer op het eindpodium. Drie keer werd de wereldtitel in de wacht gesleept: in 1975, 1981 en 1992.

Zwitserland heeft tot op heden aan elk Europees kampioenschap deelgenomen. In 1976 werd Zwitserland voor het eerst Europees kampioen. Daarna zouden nog zeven titels volgen. Vooral in de beginjaren van het EK was Zwitserland zeer succesvol, met zes titels in de eerste twaalf jaren. Daarna zou het wachten zijn tot 2006 op een nieuwe titel. De laatste titel werd in 2013 behaald. Op 47 toernooien eindigde Zwitserland 26 keer met een medaille.

Ook op de Olympische Winterspelen was Zwitserland reeds succesvol. In 1998, toen curling voor het eerst sedert 1924 weer een volwaardige olympische sport was, werd meteen de olympische titel in de wacht gesleept. Daarnaast eindigden de Zwitsers ook op de derde plaats in 2002, 2010 en 2018. Zwitserland heeft dus op elk groot toernooi minstens één titel.

Zwitserland op de Olympische Spelen

Zwitserland op het wereldkampioenschap

Zwitserland op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling
 Curling mannen